Зеленцо́в — русская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от Зеленя, или зеленятко, — дитя, детёныш. Одно из нецерковных имён, которыми родители называли своего ребёнка.

Известные носители

А 
 Зеленцов, Автоном Ларионович — Георгиевский кавалер; подъесаул; 2 марта 1906.
 Зеленцов, Александр Николаевич (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Зеленцов, Алексей Фёдорович (1912—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Зеленцов, Анатолий Александрович (1854—1918) — горнозаводчик, тайный советник, член Государственного совета Российской империи;
 Зеленцов, Андрей Иванович (1896—1941) — советский военачальник, командир 163-й стрелковой дивизии в период Советско-финской войны, 88-й стрелковой дивизии в период Великой отечественной войны.

В 
 Зеленцов, Валентин Михайлович (1908—1962) — Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии.
 Зеленцов, Василий Иванович (в монашестве Василий; 1870—1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Зеленцов, Виктор Владимирович (1910—1978) — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Зеленцов, Вячеслав Васильевич (1937—2006) — известный учёный-химик, профессор, зав. каф. общей химии МФТИ, автор ряда изв. учебников по химии.

Г 
 Зеленцов, Геннадий Васильевич (1920—1991) — моряк-подводник;
 Зеленцов, Илья Дмитриевич (? — ?) — деятель советской юстиции. Депутат Верховного Совета КазССР от Коксуйского округа. Прокурор Кустанайской области по спецделам. Входил в состав особой тройки НКВД СССР;

К, М 
 Зеленцов, Капитон Алексеевич (1790—1845) — художник;
 Зеленцов, Михаил Тихонович — Георгиевский кавалер; подъесаул; 3 апреля 1917.

С



См. также 
 Зеленцово
 Зеленов
 Зеленин
 Зеленко
 Зелёнкин